Арсам II — царь Софены во второй половине III века до н. э.

Об Арсаме II известно из его очень немногочисленных обнаруженных монет. Также об Арсаме, сыне Арсама, говорится в посвятительной надписи царя Коммагены Антиоха I Коммагенского. Арсам II правил с 228 до предположительно 220 года до н. э. По мнению В. Чериковера, именно Арсам II оказал поддержку Селевкиду Антиоху Гиераксу во время  того с братом Селевком II Калинником. Об этом эпизоде рассказывается у Полиена. С. В. Обухов усомнился в правильности подхода В. Чериковера и также отметил, что речь в данном случае идёт об Арсаме I и что именно Арсам I, а не Арсам II, основал и Арсамею-на-Евфрате. Между тем, М. Шоттки посчитал, что последним софенским царём, указанным в коммагенских надписях, является Арсам I.

Литература 
 Полиен. Стратегемы (IV. 17)

 Исследования:
 Обухов С. В. Градостроительная политика царей Софены в Коммагене в III в. до н. э. // Исторический вестник. Т. 26. Эллинизм: личность, власть, общество / Отв. ред. О. Л. Габелко. Декабрь 2018. С. 235, 244.
 Tscherikower V. Die Hellenistischen Städtergründungen von Alexander dem Grossen bis auf die Römerzeit. — Leipzig, 1927. S. 52.
 Schottky M. Media Atropatene und Gross-Armenien in hellenistischer Zeit. — Bonn, 1989. S. 107.

Цари Софены
Правители Азии III века до н. э.